Сезон 1935/36 — 26-й сезон в истории венской «Аустрии», а также 25-й сезон подряд, который клуб провёл в высшем дивизионе австрийского футбола. По итогам сезона клуб в седьмой раз в своей истории стал обладателем Кубка Австрии.

Чемпионат Австрии в этом сезоне официально назывался Первая лига Вены.

Состав команды

Чемпионат Австрии

Турнирная таблица

Матчи 

Время начала матчей: центральноевропейское (MEZ)

Кубок Австрии 

Время начала матчей: центральноевропейское (MEZ)

Кубок Митропы 

Время начала матчей: центральноевропейское (MEZ)

Товарищеские матчи

Матчи комбинированной команды

Статистика игроков

Примечания

Ссылки 
 Austria Wien Archiv — Die Online Statistik
 Чемпионат Австрии 1935/36 на сайте AustriaSoccer.at
 Кубок Австрии 1935/36 на сайте AustriaSoccer.at
 Кубок Митропы 1935 на сайте AustriaSoccer.at

1935/1936
Аустрия Вена